Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Vakulenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christina Fusano et Raquel Kops-Jones.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Québec
2007 au Québec
Sport au Canada en 2007
Tennis en octobre 2007
Sport en novembre 2007